Osoby o tym nazwisku:
 Dżanan Manołowa – bułgarska zapaśniczka
 Maja Manołowa – bułgarska polityk
 Marija Manołowa – bułgarska biathlonistka, olimpijka